Klimat Cup – zaproszeniowy turniej snookerowy, drugi po Warsaw Snooker Tour z serii zaplanowanych w Polsce. Miejscem rozgrywek jest Klub Klimat w bielskim centrum handlowym Galeria Sfera. Po raz pierwszy Klimat Cup odbył się w dniach 7–9 marca 2008 r. Druga edycja trwała w dniach 27 lutego – 2 marca 2009 r.

Klimat Cup 2008 
Grupa A

Wyniki grupy A:

1. Kolejka
 Jarosław Kowalski 3:0 Sebastian Ryłko
 Rafał Jewtuch 1:3 Marek Zubrzycki

2. Kolejka
 Marek Zubrzycki 3:0 Sebastian Ryłko
 Rafał Jewtuch 3:0 Jarosław Kowalski

3. Kolejka
 Marek Zubrzycki 3:2 Jarosław Kowalski
 Rafał Jewtuch 3:0 Sebastian Ryłko

Grupa B

Wyniki grupy B

1. Kolejka
 Rafał Górecki 1:3 Krzysztof Kubas
 Krzysztof Wróbel 3:0 Mariusz Sirko

2. Kolejka
 Mariusz Sirko 1:3 Krzysztof Kubas
 Krzysztof Wróbel 3:0 Rafał Górecki

3. Kolejka
 Mariusz Sirko 2:3 Rafał Górecki
 Krzysztof Wróbel 3:1 Krzysztof Kubas

Do fazy play-off dostali się Marek Zubrzycki i Rafał Jewtuch z grupy A, z grupy B Krzysztof Wróbel oraz Krzysztof Kubas.

W półfinale wygrał Krzysztof Kubas z Markiem Zubrzyckim 4:1 oraz Rafał Jewtuch z Krzysztofem Wróblem 4:1

W finale zwyciężył Rafał Jewtuch pokonując bielszczanina Krzysztofa Kubasa 5:2.

Najwyższe breaki 
 Rafał Jewtuch 83, 69
 Rafał Górecki 74, 55
 Krzysztof Wróbel 49, 46

Klimat Cup 2009 
Grupa A

Wyniki
 Rafał Jewtuch 0:3 Mariusz Sirko
 Rafał Jewtuch 1:3 Krzysztof Kubas
 Mariusz Sirko 3:0 Krzysztof Kubas

Grupa B

Wyniki
 Rafał Górecki 3:0 Jakub Sawicki
 Rafał Górecki 3:2 Dominik Zając
 Jakub Sawicki 3:0 Dominik Zając

Grupa C

Wyniki
 Jarosław Kowalski 3:1 Sebastian Ryłko
 Jarosław Kowalski 3:1 Piotr Majcherczyk
 Piotr Majcherczyk 1:3 Sebastian Ryłko

Grupa D

Wyniki
 Michał Zieliński 3:1 Marek Zubrzycki
 Michał Zieliński 3:0 Zbigniew Kaczmarczyk
 Marek Zubrzycki 3:0 Zbigniew Kaczmarczyk

Faza pucharowa

Breaki 50+ 
 Mariusz Sirko – 100, 68, 51
 Jarosław Kowalski – 75
 Michał Zieliński – 74, 59, 54, 50
 Dominik Zając – 68
 Jakub Sawicki – 53

Linki zewnętrzne 
 Regulamin turnieju
 
 

Nierankingowe turnieje snookerowe
Zawody sportowe w Bielsku-Białej
2008 w polskim sporcie
2009 w polskim sporcie